Obsolet (lateinisch für „nicht mehr gebräuchlich“) steht für:

 Obsoleszenz, siehe Obsoleszenz #Allgemeines
 Obsolet, Lied von Madeline Juno (2021), siehe Besser kann ich es nicht erklären #Obsolet

siehe auch:
 Obsolete (Musikalbum von Fear Factory)